Le Bonbon est un média lifestyle et magazine mensuel gratuit créé en 2009. Il est tiré à  et distribué dans  parisiens.

Le Bonbon possède une cinquantaine de collaborateurs repartis entre Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse, Strasbourg, Montpelier ou encore Nice. Le site web www.lebonbon.fr revendique 6M de visiteurs mensuels répartis sur ses 10 villes.  

Les actions de la société éditrice ont été cotées sur le marché Alternativa.

Historique 
Créé dans le , il couvre progressivement tous les arrondissements de Paris ainsi que quelques communes de banlieue. Son contenu est dédié à chaque arrondissement de Paris sur ce qui se passe dans le quartier, des boutiques de créateurs aux adresses de restaurants, en passant par l’actualité culturelle. 

En 2011, sont lancés un site Internet dérivé et un city magazine en anglais.

En 2017, Le Bonbon créé le Bonbon Green, une transversale du site web dédiée aux bons plans, astuces et DIY écolo, solidaires et responsables. Le magazine devient le partenaire média de la Ville de Paris pour la Nuit blanche.

En 2018, est aussi créée la version voyage du Bonbon, le Bonbon Travel, qui partage des bons plans et inspirations pour voyager. Le Bonbon rachète la marque Paris La Nuit.

Lors de l'été 2019, la RATP s'associe au Bonbon  pour diffuser Bel été, un carnet sur les cultures et sorties en Île-de-France.

Le Bonbon nuit 
Le Bonbon nuit est un magazine mensuel gratuit distribué dans les lieux de nuit à Paris et un site web.

Il recense des lieux à découvrir, personnalités à rencontrer, expositions à aller voir en nocturne, des clubs où danser, et l'actualité de la musique.

Notes et références 

Presse écrite gratuite